Хвойно — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии. 
 Хвойно — озеро в Щукинской волости Пустошкинского района Псковской области России. 

См. также:
 Хвойное